K60, K-60 ou K.60 peut faire référence à :
 Fissure et fistule des régions anale et rectale, d'après la classification internationale des maladies ;
 Karry K60, une automobile de la marque chinoise Karry ;
 SEPMA K-60 Marine, un tracteur de piste utilisé sur les bases d'aéronautique navale ;
 Sonate K. 60, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres